Термин Линия E может обозначать:
 Линия метрополитена Буэнос-Айреса
 Линия Парижской скоростной системы RER
 Линия метрополитена Порту
 Линия Роттердамского метрополитена